I27 ou I-27 peut faire référence à :
 Autres affections cardiopulmonaires, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-27, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 27, une autoroute américaine reliant Lubbock à Amarillo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres